Der Cup des Österreichischen Fußball-Bundes wurde in der Saison 1984/85 zum 51. Mal ausgespielt.

Pokalsieger wurde vor 15.000 Zuschauern im Wiener Gerhard-Hanappi-Stadion der SK Rapid Wien, nachdem das Spiel 1:1 (0:0) und auch die Verlängerung 3:3-Unentschieden geendet hatte, durch einen 6:5-Sieg im Elfmeterschießen im Finale gegen den FK Austria Wien. Es war dies der zwölfte Cupsieg der Grün-Weißen. Die Hütteldorfer konnten damit ihren Titel vom Vorjahr erfolgreich verteidigen.

1. Runde 

|}

2. Runde 

|}

Achtelfinale  

|}

Viertelfinale  

|}

Halbfinale

Hinspiele 

|}

Rückspiele 

|}

Finale  

Das Finale war ursprünglich mit Hin- und Rückspiel geplant. Vor dem Hinspiel einigten sich beide Vereine kurzfristig auf die Durchführung nur eines Endspiels. Da die Austrianer ohnehin beabsichtigten, ihr „Heimspiel“ im Gerhard-Hanappi-Stadion auszutragen, was zu massiven Protesten der eigenen Anhänger führte, einigten sich die Klubs darauf, dieses Finale im Gerhard-Hanappi-Stadion durchzuführen.

Grafische Übersicht ab dem Achtelfinale

Weblinks 
 Austria soccer.at: Cup 1984/85 (abgerufen am 4. Oktober 2016)
 Weltfussball.at: ÖFB-Cup 1984/85 (abgerufen am 4. Oktober 2016)

Einzelnachweise 

1984
Fußballsaison 1984/85